Jesper Koch kan være flere personer:

 Jesper Koch (kok)
 Jesper Koch (komponist)